Апопі - ім'я єгипетських фараонів:
 Апопі I.
 Апопі II.